Corynis är ett släkte av steklar som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1789. Corynis ingår i familjen klubbhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Klubbhornsteklar
Corynis